Marc Sergi Sil I, el besavi de Catilina
 Marc Sergi Sil II, l'avi de Catilina
 Sergi Sil (no se sap el nom), pare de Catilina, i en aquest cas no va exercir cap càrrec civil o militar conegut